Deanea glauca är en flockblommig växtart som beskrevs av John Merle Coulter och Joseph Nelson Rose. Deanea glauca är enda arten i släktet Deanea som tillhör familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glauca